Alteracja – pojęcie z zakresu teorii muzyki
 Alteracja – wieś na Litwie
 Alteracja – powieść Kingsleya Amisa